Kevin McCarthy (acteur), Amerikaans acteur
 Kevin McCarthy (politicus), Amerikaans politicus